Il toponimo Mutenda può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mutenda, comune del distretto di Chingola
Mutenda, comune del distretto di Kasempa